Malör steht für:

 Miki Malör (* 1957), österreichische Theatermacherin, Regisseurin und Performerin

Siehe auch:
 Malheur